2 miejscowości w Polsce: 
 Przyjmy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Przyjmy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
Część miejscowości:
 Przyjmy – część wsi Czernica w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim w gminie Staszów